A Faculdade de Ensino Superior e Formação Integral (FAEF), mantida pela Sociedade Cultural e Educacional de Garça - ACEG, é uma instituição de ensino superior brasileira com sede em Garça, no estado de São Paulo, conta hoje com um curso técnico, dez cursos superiores, e dez cursos de pós.

A História do nome diz muito sobre cada um de nós. Alguns ensinamentos orientais informam que o nome precede a construção da história individual de cada um. E com a FAEF não foi diferente. Ela foi implantada em Garça, abrigando inicialmente os cursos de Agronomia e Engenharia Florestal. A terra e o verde foram as metáforas perfeitas para o processo de gestação, nascimento e desenvolvimento do hoje conhecido Grupo FAEF.

Por isso, o investimento como um fator decisivo para a manutenção do crescimento. E investir em educação. Compreendemos que não se trata apenas de investir em estrutura, mas é também a aposta constante no desenvolvimento do humano.

A Educação Superior deve pautar não apenas pelo oferecimento de uma infra-estrutura diferenciada, mas precisa acreditar que uma equipe de profissionais capacitada forma homens e mulheres mais compromissados com a realidade que os cerca. 

Educar é investir em cada pequeno detalhe. Acreditando sempre que é possível superar! 

Bem vindo ao Grupo FAEF!!!

Estatuto da Sociedade Cultural de Educacional de Garça S/S LTDA. - ACEG 

A Sociedade Cultural e Educacional de Garça , é pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos,com sede e foro na cidade de Garça, SP, e teve seu Estatuto registrado sob n.º 199 no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Garça (SP), em 21 de novembro de 1989.

Missão e Valores 

Missão: Disseminar e produzir os conhecimentos científicos e profissionalizantes capazes de proporcionar a evolução do indivíduo assim como de toda a sociedade a qual este estiver inserido.

Valores: Seriedade e honestidade - Estímulo ao desenvolvimento pessoal - Respeito à pessoa - Pertinácia na busca da qualidade e resultados positivos.

Site da Instituição 

http://www.grupofaef.edu.br/

http://www.faef.edu.br

Localização 

Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, Km 420 - (Estrada de Acesso a Garça, Km 1)

Campus Rosa Dourada, CEP 17400-000  - Garça/SP

Cursos

Técnico
Zootecnia

Superior
Administração
 Agroindústria
Enfermagem;
Agronomia;
Ciências Contábeis;
Direito;
Engenharia Florestal;
Medicina Veterinária;
Pedagogia;
Psicologia;

Pós
 Educação Ambiental e Sustentabilidade;
 Psicologia Social e Práticas Profissionais Contemporâneas;
 Psicologia Hospitalar;
 Agricultura de Precisão;
 Saúde Pública Veterinária;
 Gestão e Supervisão Escolar;
 Cirurgia em Pequenos Animais;
 Multiprofissional no Cenário da Saúde Pública;
 Direito Civil e Processual Civil Contemporâneos;
 MBA em Recursos Humanos e Negócios.

Fonte 

Site: http://www.faef.edu.br

Facebook: https://www.facebook.com/grupofaef.ensinosuperior

Telefone: (14) 3407-8000 / (14) 99850-1460 / (14) 98165-9435 

Whatsapp: (14) 98165-9435

FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR E FORMAÇÃO INTEGRAL - FAEF

Ligações externas
Página oficial

Garça (São Paulo)
Instituições de ensino superior de São Paulo (estado)
Fundações em São Paulo em 1989